[[Датотека:274 winnares meerkamp theisen eaton (26028745941).jpg|д||250п|мини|  Победница у петобоју Бријен Тајсен Итон из Канаде]]
Такмичење у петобоју за жене на Светском првенству у атлетици у дворани 2016. одржано је 18. марта у Орегонском конгресном центру у Портланду (Сједињене Државе).

Титулу освојену у Сопоту 2014, није бранила Надин Брурсен из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичарки из 9 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2016. 
Стање 16. марта 2016.

Најбољи резултати у 2016. години 
Десет најбољих атлетичарки године у петобоју у дворани пре првенства (16. марта 2016), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2016.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC-8.

Резултати

Трка 60 метара са препонама 
Такмичење је почело у 11:15.,,

Скок увис 
Такмичење у скоку увис почело је у 12:15.,,,

Бацање кугле 
Такмичење у бацању кугле почело је у 14:25.,,,

Скок удаљ 
Такмичење у скоку удаљ почело је  у 17:15.,,,

Трка на 800 метара 
Трка на 800 метара је почела у 20:10 по локалном времену.,,

Коначан пласман

Коначан пласман-по дисциплинама

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2016. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2016.
Петобој на Светском првенству у атлетици у дворани